Дре́безг:
 Дребезг — прерывистый дрожащий звук бьющегося стекла, звона металла и т. п.
 Дребезг контактов — явление, возникающее в электрических и электронных переключателях, при котором они вместо некоторого стабильного переключения производят случайные многократные неконтролируемые замыкания и размыкания контактов

Примечания